Carlos Carrasco (1948-), acteur panaméen.
 Carlos Carrasco (1987-), joueur vénézuélien de baseball.